Minidoka (von Dakota Sioux „Quelle“) steht für:

 Minidoka (Idaho), Stadt in Minidoka County
 Minidoka County, Idaho, USA
 Minidoka Dam, einen Staudamm bei Acequia, Idaho, und das umliegende Bewässerungsprojekt des Bureau of Reclamation 
 Minidoka National Wildlife Refuge, ein Schutzgebiet des National Wildlife Refuge Systems im Süden des US-Bundesstaates Idaho 
 Minidoka War Relocation Center, Internierungslager für japanischstämmige Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, heute Gedenkstätte